Mirim ou mirim (« petit » en tupi-guarani) est inclus dans un grand nombre de toponymes du Brésil.

Voir la liste des articles dont le titre contient Mirim ou mirim.

Voir aussi 
  (« grand » en tupi-guarani), inclus dans de nombreux toponymes du Brésil